Ahinoam (auch: Achinoam)
ist der Name von zwei im Tanach namentlich erwähnten Frauen und bedeutet „(Mein) Bruder ist Wonne, Huld“.

Ahinoam, Tochter des Ahimaaz 
Ahinoam war die Tochter eines Mannes namens Ahimaaz, und eine der Frauen von König Saul .

Ahinoam, Tochter Sauls 
Ahinoam, eine Frau, die aus der Stadt Jesreel stammte, war nach Michal, der Tochter Sauls und Abigail, der Exfrau Nabals die dritte Ehefrau von David. Später, als David in Hebron zum König gesalbt wurde, zog Ahinoam mit ihm. Hier gebar sie David einen Sohn, Amnon. Es war laut Bibel das einzige Kind, das Ahinoam mit David zeugte (; ;  und ).

Moderne Namensträgerin 
 Achinoam Nini (, * 1969) israelische Sängerin und Liedermacherin

Literatur 
 

Person im 1. Buch Samuel
Person im 2. Buch Samuel
Weiblicher Vorname
David
Frauen in der Bibel